Департамент Санта-Каталина  () — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.

Территория — 2960 км². По данным национального института статистики и переписи на 2010 год численность населения была 2800 против 3140 человек в 2001 году, что составило падение на 10,8%.. Плотность населения — 0,95 чел./км².

Административный центр — Санта-Каталина.

География 
Департамент расположен на севере провинции Жужуй.

Департамент граничит:
 на севере — с Боливией
 на юго-востоке — с департаментом Яви
 на юге — с департаментом Ринконада

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Санта-Каталина
Сьенегильяс
Куси-Куси

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Жужуй